L'insaziabile (Ravenous) – film del 1999 diretto da Antonia Bird
 Ravenous – album dei God Dethroned del 2001
 Ravenous – album degli Wolf del 2009